Notodden FK é um clube de futebol da Noruega fundado em 1999. Sua sede fica em Notodden.

Elenco atual

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 1999
Clubes de futebol da Noruega